Pedro Nolasco González de Soto (Jerez de la Frontera, 26 de septiembre de 1849 -  3 de julio de 1946), primer marqués de Torre Soto de Briviesca.

Biografía 
Nació en Jerez de la Frontera el 26 de septiembre de 1849 en el número 30 de la calle Francos, casa que fuera propiedad de la familia Romano y anteriormente residencia de los Condes de Fuenrrubia. Fue bautizado el 29 de septiembre en la iglesia de San Marcos. Estudió en la misma ciudad, recibiendo la educación primaria con profesores particulares. Fue hijo de Manuel María González y Ángel y Victoriana de Soto y Lavaggi (de la familia Soto del Banco de Soto S.A., y descendiente de Hernando de Soto).

Al cumplir los diez años su padre quiso que recibiera una formación clásica, por lo que lo mandó a Tours -Francia- poniéndolo en manos de Auguste Goupy, presbítero galo que le dio clases de filosofía y de las lenguas madres, latín y griego, amén de la francesa, la que dominó con perfección. A los 14 años y con ocasión de celebrarse en Inglaterra la Exposición Universal de 1862, acompañó a su padre a dicho país quedando impresionado con la muestra. Una vez allí fue matriculado por su padre en el afamado Edwards College de Everton, en donde obtuvo una completa y exquisita formación, como la prueba el premio obtenido apenas transcurrieron dieciocho meses de su ingreso: The Elocution Prix, o lo que es lo mismo, el premio a la elocuencia, debido al dominio de la lengua y a la facilidad conseguida para expresarse en inglés.

Viajero infatigable, atravesó Europa visitando países a donde jamás había llegado el jerez. Debido a su domino de diversas lenguas tuvo audiencias con reyes y príncipes, relacionándose y alternando con destacadas personalidades y miembros de las más renombradas familias europeas, con las que posteriormente mantuvo relaciones comerciales y de amistad por años. Estas notabilísimas capacidades lo hicieron el mejor embajador de Jerez en países tan lejanos como India o Rusia. Sus cualidades personales y facilidad para el comercio y los negocios propiciaron que las bodegas González Byass tuvieran pedidos de miles de cajas de vino que redundaron en ganancias para el negocio fundado por su padre. Una vez introducidos, sabedor de la calidad de sus productos, era capaz de denegar un segundo pedido aludiendo que sus soleras estaban agotadas, por lo que tendrían que esperar al año siguiente en el que sólo serviría un mayor número de cajas y a un nuevo precio.

Pedro Nolasco González Soto fue gran amante del deporte y de las actividades al aire libre, y se le supone introductor en España de los juegos del Polo y del Tennis, trayendo las medidas y construyendo en Jerez las primeras canchas y pistas para llevar a cabo estas prácticas deportivas. Como gran aficionado a la cacería, fue el que trajo a Jerez la modalidad del Tiro de Pichón, debiéndose a él la gran afición que siempre hubo en nuestra ciudad a esta disciplina deportiva, la que en ocasiones practicó con S. M. el Rey Don Alfonso XIII.

Fue cónsul en Noruega y Suecia, así como vicecónsul en Alemania, Portugal y Brasil. El primer marqués fue también Gentilhombre de Cámara de S.M., gran cruz de la Orden de Carlos III, cruz de la Orden de Isabel la Católica, gran placa de la Cruz Roja Española, entre otras distinciones.

Falleció el 3 de julio de 1946, con casi 100 años y dejando un hondo recuerdo en todos aquellos que lo conocieron y trataron. Fue hermano de Manuel Críspulo Gonzalez y Soto, I marqués de Bonanza

Matrimonio y descendencia 
Tuvo 13 hijos con María Nicolasa Gordon de Wardhouse y Moreno (Dama de la Real Orden de la Reina María Luisa), nieta de James (Jacobo) Gordon Archimbaud, y bisnieta de James, Laird of Wardhouse en Escocia, almirante de Inglaterra y comandante de la Orden de  Bath. Entre ellos: 
	
 María de las Mercedes González y Gordon, casada con Manuel de Domecq y Nuñez de Villavicencio, I vizconde de Almocaden;
 Manuel María González y Gordon, IV marqués de Bonanza, casado con Emilia (Mimí) Díez y Gutiérrez, hija de Don Salvador Díez y Pérez de Muñoz, fundador de las bodegas Díez Hermanos, compañero del equipo de polo y gran amigo del I marqués. Salvador era asimismo hermano del marino Jose Luis Díez y Pérez de Muñoz
 Pedro Nolasco González y Gordon, II marqués de Torre Soto de Briviesca, casado primero con Ángeles Díez y Gutiérrez, y tras fallecer ésta con 29 años y 5 hijos, casó con María de las Mercedes Díez y Gutiérrez, con quien tuvo 6 hijos más, y eran ambas hijas del ya mencionado  Salvador Díez y Pérez de Muñoz. 

Caballeros grandes cruces de la Orden de Isabel la Católica
Caballeros grandes cruces de la Orden de Carlos III
Empresarios de España del siglo XIX